Gminy i miejscowości w Rumunii
 Mihai Bravu – wieś w okręgu Bihor, w gminie Roșiori
 Mihai Bravu – wieś w okręgu Braiła, w gminie Victoria
 Mihai Bravu – gmina w okręgu Giurgiu
 Mihai Bravu – wieś w okręgu Giurgiu, w gminie Mihai Bravu
 Mihai Bravu – gmina w okręgu Tulcza
 Mihai Bravu – wieś w okręgu Tulcza, w gminie Mihai Bravu

 Inne
 Mihai Bravu – stacja metra w Bukareszcie
 Michał Waleczny - (rum. Mihai Viteazul, Mihai Bravu) - historyczny władca Mołdawii, Wołoszczyzny i Siedmiogrodu